Nationella Fronten, National Front eller Front National kan avse:

 Balli Kombëtar – albanskt politiskt parti, som existerade 1942–1945
 Barisan Nasional – politisk koalition i Malaysia, bildad 1973
 Front National (Belgien) – belgiskt politiskt parti, som existerade 1985–2012
 National Front (Storbritannien) – brittiskt politiskt parti, bildat 1967
 Nationella fronten (Iran) - En politisk koalition bestående av nationalister, socialdemokrater och liberaler i Iran.
 Nationella fronten (Östtyskland) – östtysk politisk sammanslutning mellan partier och korporationer, som existerade 1950–1990

Se även 
 Nationella fronten mot statskuppen – honduransk paraplyorganisation
 Rassemblement National – franskt politiskt parti, bildat 1972. Bytte namn 2018 från Front National.